Річка:
 Стугна — притока Дніпра (Київська область);
Зупинний пункт:
 Стугна — зупинний пункт (Київська область);
Заказник:
 Стугна — лісовий заказник (Київська область);

Військова техніка:

 Стугна (ПТКР) — українська протитанкова керована ракета розробки Державного Київського конструкторського бюро «Луч»;
Стугна-П (ПТРК) — протитанковий ракетний комплекс, створений на базі ракети;